Life in a Day ist:
 Life in a Day (1999), kanadischer Fernsehfilm von Eleanore Lindo (1999)
 Life in a Day – Ein Tag auf unserer Erde, britisch-amerikanischer Dokumentarfilm von Kevin Macdonald (2011)
 Life in a Day 2020, britisch-amerikanischer Dokumentarfilm von Kevin Macdonald (2020)
 Life in a Day (Album), erstes Studioalbum der schottischen Rockband Simple Minds